Існують два типи заледеніння:
 Зледеніння (доісторичне) — під час Льодовикового періоду
 Заледеніння (сучасне) — сучасні довгостроково існуючі льодовики.